Tomasz Zahorski (Barczewo, 22 de novembro de 1984) é um futebolista profissional polaco, atacante, milita no GKS Katowice.

Ligações externas

Perfil em 90minut.pl
Perfil em Ogol

Futebolistas da Polônia
Futebolistas do Klub Sportowy Górnik Zabrze
Futebolistas do MSV Duisburg
Futebolistas do Jagiellonia Białystok
Futebolistas do GKS Katowice